Galatasaray Spor Kulübü 2020-2021 – stagione della squadra di calcio turca
 Galatasaray Spor Kulübü 2020-2021 – stagione della squadra di pallavolo femminile turca
 Galatasaray Spor Kulübü 2020-2021 – stagione della squadra di pallavolo maschile turca